SS Deutschland peut désigner :

 Deutschland, un bateau à vapeur ayant fait naufrage en 1875 et commémoré dans le poème de Gerard Manley Hopkins "The Wreck of the Deutschland"
 Deutschland, un paquebot transatlantique de 1900
 Deutschland, un paquebot lancé en 1923 et coulé en 1945

Voir aussi 

Liste de navires nommés Deutschland
Deutschland